Не верь, не бойся, не проси:
 «Не верь, не бойся, не проси» — тюремная поговорка, упомянутая А. И. Солженицыным в произведении «Архипелаг ГУЛАГ» и В. Т. Шаламовым в рассказе «Одиночный замер».
 «Не верь, не бойся, не проси» — песня группы «Тату», исполнявшаяся на конкурсе «Евровидение» 2003 года.